Sterngucker bezeichnet:
 Der Sterngucker, Operette von Franz Lehár 
Nördlicher Elektrischer Sterngucker, Fisch aus der Familie der Himmelsgucker
„Sternengucker“, Hintere Hinterhauptslage, geburtshilfliche Einstellungsanomalie des Kindes im Mutterleib 
Siehe auch:
 Sternguckerkrankheit